Das P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Taipeh. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 5. bis 10. Oktober 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Taipeh